Caleta Valenzuela ist der Name folgender Buchten:

 Caleta Valenzuela (Danco-Küste) an der Danco-Küste, Grahamland, Antarktische Halbinsel
 Caleta Valenzuela (Trinity-Halbinsel) auf der Trinity-Halbinsel, Grahamland, Antarktische Halbinsel